Roger Cook (musicus) (1940), Brits zanger en songwriter
 Roger Cook (journalist) (1943), Nieuw-Zeelands onderzoeksjournalist, bekend van werk in het Verenigd Koninkrijk
 Roger Cook (tuinarchitect), tuinarchitect uit de televisie show This Old House van PBS
 Roger Cook (grafisch ontwerper) (1930), Amerikaans kunstenaar
 Roger Cook (politicus) (1965), Australisch politicus in het district Western Australia
 Roger Noel Cook (1946), Brits striptekenaar, musicus en tijdschriftuitgever